TDRKH () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 561 амінокислот, а молекулярна маса — 62 046.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як диференціація, сперматогенез, РНК-залежне заглушення генів, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у цитоплазмі, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки